Ел Патолито има више значења:

 Ел Патолито (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Патолито (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику